«Laureano» puede referirse a:

Toponimia 
 Lauriano, pueblo en la provincia de Turín (Italia).

Nombre 
 Laureano, nombre.

Arte 
 Juan Laureano de Pina (1642-1723), orfebre español, uno de los plateros más importantes del siglo XVIII.
 Laureano Díez Canseco (1862-1930), filósofo del derecho e historiador español.
 Laureano Barrau (1863-1957), pintor impresionista español.
 Laureano García Ortiz (1867-1945), periodista, escritor, diplomático y político colombiano.
 Laureano Ladrón de Guevara (1889-1968), pintor, grabador y muralista chileno.
 Laureano Brizuela (1891-1951), pintor y fotógrafo argentino.
 Laureano Muñoz Viñarás (1917-2004), periodista y crítico de arte español.
 Laureano Albán (1942-), escritor y diplomático costarricense.

Ciencia 
 Laureano Calderón Arana (1847-1894), químico, farmacéutico, físico y cristalógrafo español.
 Laureano Maradona (1895-1995), médico rural, naturalista, escritor y filántropo argentino.
 Napoleão Laureano (1914-1951), médico e investigador brasileño especialista en cáncer.
 Monteros Nehemias Laureano (2010-?), estudiante argentino que quiere ser científico.

Cine, teatro y televisión 
 Laureano Márquez (1963-) humorista venezolano de origen canario.
 Laureano Olivares (1978-), actor venezolano.
 Laureano Grisotto (1991-), Publicista venezolano.

Deporte 
 Laureano José Jaimes (1961-), exfutbolista y entrenador venezolano.
 Laureano Ramírez Padilla (1965-), exboxeador olímpico dominicano.
 Laureano Echevarría Perales (1966-), exguardameta español.
 José Laureano (1972-), boxeador puertorriqueño.
 Laureano Tombolini (1976-), futbolista argentino.
 Laureano Campanera (1977-), piloto argentino de automovilismo.
 Laureano Ibarra (1983-), patinador artístico estadounidense en la modalidad de parejas.
 Laureano Laure Sanabria Ruiz (1985-), futbolista español.
 Laureano Denilson (2000-), patinador artístico estadounidense en la modalidad de parejas.

Música 
 Laureano (1909-1996), cantante brasileño - nombre real: Ochelcis Aguiar Laureano (:w:pt).
 Laureano Fuentes (1825-1898), músico cubano, escribió La hija de Jefté, la primera ópera compuesta en Cuba.
 Laureano Brizuela (1949-), cantautor argentino-mexicano.
 Gustavo Laureano, guitarrista y cantautor puertorriqueño, integrante de la banda de rock La Secta AllStar.
 Ricky Laureano (1969-), músico puertorriqueño, integrante de la banda de rock Fiel a la Vega.
 Tony Laureano (1973-), baterista puertorriqueño de rock metal extremo.

Política 
 Laureano de Anzoátegui (1782-1847), militar y artillero argentino.
 Laureano Pineda (1802-1853), político nicaragüense, director supremo de su país en dos períodos (entre 1851 y 1853).
 August Treboniu Laurian (1810-1881), político, historiador y lingüista rumano.
 Laureano Figuerola (1816-1903), abogado, economista y político español.
 Laureano Nazar (1816-1882), militar argentino federal, gobernador de la provincia de Mendoza.
 Laureano Vallenilla Lanz (1870-1936), escritor e historiador prodictadura venezolano.
 Laureano Landaburu (1882-1950), abogado y político argentino, gobernador de la provincia de San Luis.
 Laureano Miró y Trepat (1883-1916), abogado y político español.
 Laureano Gómez Paratcha (1884-1968), médico y político español.
 Laureano Gómez (1889-1965), político colombiano, presidente entre 1950 y 1953.
 Laureano Cardoz Ruz (1900-1985), maestro, político y escritor mexicano.
 Laureano Leone (1928-), político canadiense.
 Laureano Cervantes, político mexicano, gobernador de Colima entre 1927 y 1931.
 Laureano Caride Romero (¿?-¿?), alcalde de Beariz entre año desconocido y 1979.

Religión 
 Laureano de Hungría (f. 546), obispo y santo húngaro.
 Laurean Rugambwa (1912-1997), religioso católico tanzano, primer cardenal de piel negra.

Corredores 
 Monteros Nehemias Laureano (2010-?), estudiante argentino que quiere ser corredor de nascar.